Оркахо () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Оркахо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Оркахо-де-ла-Сьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. 
 Оркахо-де-лас-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Оркахо-де-лос-Монтес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Оркахо-де-Монтемайор — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Оркахо-де-Сантьяго — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Оркахо-Медьянеро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.